«Вино любви» () — мексиканская теленовелла 2016 года, производства продюсера Хосе Альберто Кастро для телекомпании «Televisa», в главных ролях Габриэль Сото, Синтия Клитбо, Азела Робинсон и Ирина Баева. Это была ремейком чилийской теленовеллы La Chúcara и выходившая в эфир с 8 августа 2016 по 19 февраля 2017 года на Canal de las Estrellas.

В ролях

Основной 
 Габриэль Сото — Давид
 Синтия Клитбо — Марта
 Асела Робинсон — Лилиан
 Ирина Баева — Лусиана

Вторичный 
 Мар Контрерас — Сьюзен
 Мойзес Арисменди — Сезар
 Вероника Яспеадо — Соня
 Кимберли Дос Рамос — Грасиела
 Кристиан де ла Кампа — Хуан
 Алехандро Авила — Маркос
 Лора Кармин — Лиза
 Хуан Видаль — Гутьеррес
 Хосе Эдуардо Дербес — Леон
 Глория Аура — Перла
 София Кастро — Фернанда
 Рауль Коронадо — Мигель
 Марио Лория — Рамон
 Лучано Зачарски — Карлос
 Янет Седано — Карито

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы Мексики 2016 года
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Драматические телесериалы Мексики
Телесериалы на испанском языке